Marie Amálie Kuronská (12. června 1653 – 16. června 1711) byla německá šlechtična. Kuronská princezna z rodiny Ketteler byla sňatkem se svým bratrancem Karlem I. Hesensko-Kasselským hesensko-kasselskou lankraběnkou. Narodila se jako dcera Jakuba Kettlera a jeho manželky Luisy Šarloty Braniborské, nejstarší dcery Jiřího Viléma Braniborského.

Život 
Amálie se 21. května 1673 v Kasselu provdala za svého bratrance Karla I. Hesensko-Kasselského. Dříve byla zasnoubena s Karlovým starším bratrem Vilémem, ten však zemřel v 19 letech během své kavalírské cesty.

Lankraběnka se podílela na vzniku parku Karlsaue v Kasselu. V marmorské fontáně v parku je medailon vlivného římského sochaře Pierra-Étienna Monnota.

Marie Amálie byla popisována jako skromná, přívětivá a zbožná.

Se svým synem Maxmiliánem v roce 1699 získala hrad Sensenstein.

Zemřela 16. června 1711 a byla pohřbena v Martinskirche v Kasselu.

Vesnice Mariendorf v Immenhausenu je pojmenována po ní.

Potomci 
 1. Vilém Hesensko-Kasselský (29. 3. 1674 Kassel – 25. 7. 1676)
 2. Karel Hesensko-Kasselský (24. 2. 1675 Kassel – 7. 12. 1677)
 3. Frederik I. Švédský (28. 4. 1676 Kassel – 25. 3. 1751 Stockholm), lankrabě hesensko-kasselský od roku 1730 až do své smrti a král švédský v letech 1720–1751
 I. ⚭ 1700 Luisa Dorotea Pruská (29. 9. 1680 Berlín – 23. 12. 1705 Kassel), rodem pruská princezna
 II. ⚭ 1715 Ulrika Eleonora Švédská (23. 1. 1688 Stockholm – 24. 11. 1741 tamtéž), švédská královna v letech 1718–1720
 4. Kristián Hesensko-Kasselský (2. 7. 1677 Kassel – 18. 9. 1677 tamtéž)
 5. Žofie Šarlota Hesensko-Kasselská (16. 7. 1678 Kassel – 30. 5. 1749 Bützow)
 ⚭ 1704 Fridrich Vilém Meklenbursko-Zvěřínský (28. 3. 1675 Grabow – 31. 7. 1713 Mohuč), vévoda meklenbursko-zvěřínský od roku 1692 až do své smrti
 6. mrtvě narozený syn (*/† 12. 6. 1679 Kassel)
 7. Karel Hesensko-Kasselský (12. 6. 1680 Kassel – 13. 11. 1702 Ahrweiler), svobodný a bezdětný
 8. Vilém VIII. Hesensko-Kasselský (10. 3. 1682 Kassel – 1. 2. 1760 Rinteln), lankrabě hesensko-kasselský od roku 1751 až do své smrti (v letech 1730–1751 vládl jako regent)
 ⚭ 1717 Dorotea Vilemína Sasko-Zeitzská (20. 3. 1691 Bad Elster – 17. 3. 1743 Kassel)
 9. Leopold Hesensko-Kasselský (30. 12. 1684 Kassel – 10. 9. 1704 Stuttgart), svobodný a bezdětný
 10. Ludvík Hesensko-Kasselský (5. 9. 1686 Kassel – 23. 5. 1706), svobodný a bezdětný, padl bitvě u Ramillies
 11. Marie Luisa Hesensko-Kasselská (7. 2. 1688 Kassel – 9. 4. 1765 Leeuwarden)
 ⚭ 1709 Jan Vilém Friso (4. 8. 1687 Dessau – 14. 6. 1711 Strijensas), kníže nasavsko-diezský, titulární kníže oranžský, místodržitel provincií Frísko a Groningen
 12. Maxmilián Hesensko-Kasselský (28. 5. 1689 Marburg – 8. 5. 1753 Kassel)
 ⚭ 1720 Frederika Šarlota Hesensko-Darmstadtská (8. 9. 1698 Darmstadt – 22. 3. 1777 tamtéž)
 13. mrtvě narozená dcera (*/† 5. 7. 1690 Kassel)
 14. Jiří Karel Hesensko-Kasselský (8. 1. 1691 Kassel – 5. 3. 1755 tamtéž), svobodný a bezdětný
 15. Eleonora Hesensko-Kasselská (11. 1. 1694 Kassel – 17. 12. 1694 tamtéž)
 16. Vilemína Šarlota Hesensko-Kasselská (8. 7. 1695 Kassel – 27. 11. 1722 tamtéž), svobodná a bezdětná
 17. mrtvě narozený syn (*/† 1696)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. června
Narození v roce 1653
Narození v Jelgavě
Úmrtí 16. června
Úmrtí v roce 1711
Úmrtí v Hesensku
Hesensko-Kasselští
Hesensko-kasselské lantkraběnky
Ženy
Kettlerové